Алехандро Енрике Сичеро Конарек () е венецуелски футболист, национал. Играе на поста централен защитник. Привлечен е в отбора на Литекс в началото на 2005 г. от уругвайския Насионал (Монтевидео). Преди това има едногодишен несполучлив престой в португалския Бенфика. Притежава италиански паспорт, с което не заема място на футболисти извън Европейската общност. През януари 2008 г. след приключване на договорът му с Литекс си тръгва като свободен агент и продължава кариерата си в Китай.

Брат му Габриел Сичеро също е футболист и национал на своята страна. През сезон 2007-08 носи екипа на Вихрен (Сандански).

Национален отбор

Външни препратки 
  
 Профил в Националния отбор
 Международна статистика

Венецуелски футболисти
Футболисти на Бенфика Лисабон
Футболисти на Литекс (Ловеч)
Футболисти на Насионал Монтевидео
Футболисти на Каляри Калчо